Rafael Nadal era il detentore del titolo, ma non ha preso parte a questa edizione del torneo a causa di un infortunio al ginocchio.

In finale Nikoloz Basilashvili ha sconfitto Juan Martín del Potro con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Juan Martín del Potro (finale)
 Alexander Zverev (secondo turno)
 Grigor Dimitrov (secondo turno)
 Fabio Fognini (semifinale, ritirato)

  Kyle Edmund (semifinale)
  Jack Sock (primo turno)
  Borna Ćorić (primo turno)
  Marco Cecchinato (secondo turno)

Qualificati 

  Dušan Lajović (quarti di finale)
  Vasek Pospisil (primo turno)

  Matteo Berrettini (secondo turno)
  Radu Albot (primo turno)

Lucky loser 
  Tennys Sandgren (primo turno)

Wildcard 

  Marcos Baghdatis (primo turno)
  Feliciano López (secondo turno)

  Wu Yibing (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

China Open 2018